Midnight (Minuit en anglais) peut désigner plusieurs choses :

Art 
 Midnight, film américain réalisé par Chester Erskine sorti en 1934 ;
 Midnight, film américain réalisé par John A. Russo sorti en 1982 ;
 Midnight, un manga d'Osamu Tezuka paru dans les années 1980 ;
 Midnight, un univers de fiction créé en 2003 pour le jeu de rôle Donjons et Dragons ;
 Midnight, une chanson du groupe Coldplay sortie en 2014 ;
 Midnights, album de la chanteuse américaine Taylor Swift sorti en 2022.

Patronyme 
 Midnight, un musicien américain (1962-2009), ancien membre du groupe Crimson Glory ;
 Midnight (1965-), née Ann-Marie Crooks, une culturiste et une catcheuse américaine d'origine jamaïcaine.

Voir aussi 
 The Midnight, un groupe américain de synthwave et de musique électronique formé en 2012.
 

Homonymie de titre